3 miejscowości w Polsce 
 Patrzyków – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Pajęczno
 Patrzyków – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Pajęczno 
 Patrzyków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk